L'Apparition de la Vierge à saint Bernard est le titre de plusieurs tableaux de la Renaissance italienne relatant l'apparition de la Vierge à saint Bernard :

L'Apparition de la Vierge à saint Bernard,  Fra Filippo Lippi, Palazzo Vecchio de Florence.
L'Apparition de la Vierge à saint Bernard, Filippino Lippi, Badia Fiorentina de Florence.
 L'Apparition de la Vierge à saint Bernard,  Fra Bartolomeo, pour la Badia Fiorentina de Florence, conservée aux Offices.
 L'Apparition de la Vierge à saint Bernard,  Le Pérugin, Alte Pinakothek, Munich.